Aerovía é um sistema de transporte coletivo multimodal (por cabo e power bus) que contribui para a sustentabilidade e integração urbana entre Guayaquil e Durán, melhorando o estilo de mobilidade de nossos usuários, transportando-os de forma segura, confortável, ágil, acessível, eficiente, inclusiva e amigável com o meio ambiente.

Infraestrutura  
A Aerovía consiste em uma linha teleférico (Linha Guayaquil - Durán) com uma extensão de 4 km, 5 estações e 154 cabines. 
{| class = estilo "wikitable" = "margin: 0 auto;" | colspan = "5" style = "color: Black" bgcolor = "Aqua" align = "center" |   'Duran - Linha Guayaquil'   | - !Estação !Intercâmbio !Localização | - | alinhar = "centro" | Parque del Centenario | alinhar = "centro" |  Parque del Centenario | alinhar = "centro" | Avenida Quito e Avenida 9 de Octubre | - | alinhar = "centro" |  Julián Coronel | alinhar = "centro" | | alinhar = "centro" | Rua Julián Coronel e Avenida Quito. | - | alinhar = "centro" |  Técnica | alinhar = "centro" | | alinhar = "centro" | Hospital Luis Vernaza. | - | alinhar = "centro" |  Cuatro Mosqueteros | alinhar = "centro" |  Las Peñas | alinhar = "centro" | Avenida Malecón Simón Bolívar e Rua Loja. | - | alinhar = "centro" |  Cuatro Mosqueteros | alinhar = "centro" | | alinhar = "centro" | Malecón de Durán. |}

Teleféricos
Transportes de Guaiaquil